Distrikt Yauli bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Yauli (Huancavelica), Distrikt in der Provinz Huancavelica (Region Huancavelica)
 Distrikt Yauli (Jauja), Distrikt in der Provinz Jauja (Region Junín)
 Distrikt Yauli (Yauli), Distrikt in der Provinz Yauli (Region Junín)